HGH peut faire référence à :
 Hormone de croissance humaine () ;
  ;
 .